Die folgenden Personen waren Erzbischöfe und Patriarchen der Serbisch-Orthodoxen Kirche:

Erzbischöfe
Historisch als Erzbischöfe der serbischen Länder und der westlichen Küstenländer

Patriarchen
Historisch als Patriarchen der serbischen Länder und der westlichen Küstenländer, teilweise auch als Patriarchen von Serbien, Bulgarien und des Illyricum, im Sprachgebrauch als Patriarchen von Peć

Das Patriarchat wird von den Osmanen aufgehoben und dem ökumenischen Patriarchen unterstellt

Metropoliten von Karlovci
Mit der Aufhebung des Patriarchats bleibt die Kirche außerhalb des osmanischen Staatsgebietes selbstständig
Arsenije IV. Jovanović Šakabenta (1737–1748)
Pavle Nenadović (1749–1768)
Jovan Đorđević (1768–1773)
Vikentije III. Jovanović Vidak (1774–1780) 
Mojsije Putnik (1780–1790)
Stefan I. Stratimirović (1790–1836)
Stefan II. Stanković (1836–1841)

Patriarchen von Karlovci
Josif Rajačić (1842–1861)
Samuilo Maširević (1861–1870)
Arsenije Stojković (1870–1872,1874,1881)
Prokopije Ivačković (1874–1879)
Grigorije I. Anđelić (1878–1888)
Georgije II. Branković (1888–1907)
Lukijan Bogdanović (1908–1913)
Miron Nikolić (1914–1919)
Georgije III. Letić (1919–1920)

Metropoliten von Belgrad
Nach 1766 bis 1831 dem ökumenischen Patriarchat unterstellt, danach selbstständig
Jeremija (1766–1784) 
Dionizije I. (1785–1791) 
Metodije (1791–1801)
Leontios (1801–1813)
Dionizije II. (1813–1815) 
Agathangelos (1815–1827) 
Kiril (1825–1827)
Anthimos (1827–1831)
Melentije Pavlović (1831–1833)
Petar Jovanović (1833–1859) 
Mihailo Jovanović (1859–1881) 
Teodosije Mraović (1883–1889)
Mihailo Jovanović (1889–1898) 
Inokentije Pavlović (1898–1905)
Dimitrije Pavlović (1905–1920)

Patriarchen von Serbien
Offiziell Metropoliten von Belgrad und Karlovci, Erzbischöfe von Peć und serbische Patriarchen
Dimitrije Pavlović (1920–1930)
Varnava Rosić (1930–1937)
Gavrilo V. Dožić (1938–1950)
Vikentije II. (1950–1958)
German (1958–1990)
Pavle Stojčević (1990–2009)
Irinej Gavrilović (2010–2020)
Porfirije Perić (2021-   )

Anmerkungen 

Serbisch-orthodoxe Patriarchen
!Patriarchen
!Serbisch